Transilvania se poate referi la:

 Transilvania, regiune istorică din centrul României
 Principatul Transilvania
 Transilvania de Nord, regiune din Transilvania
 Transilvania Jazz Festival
 Sala Transilvania
 Transilvania, navă de croazieră
 SS Transylvania a fost o navă britanică de pasageri, de lux, lansată în 1914, iar apoi folosită pentru transportul trupelor, în Primul Război Mondial. 
 Autostrada Transilvania, sectorul dintre Brașov și Borș al plănuitei Autostrăzi A3.
 Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj.
 Raliul Transilvaniei, concurs auto.
 Comitatul Transylvania (în ), în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii.
 Transylvania, orășel în Louisiana, Statele Unite ale Americii.
 1537 Transylvania (1940 QA) este un asteroid descoperit la 27 august 1940 de G. Strommer, la Budapesta.
 Transylvania University este instituție universitară din Statele Unite ale Americii, cu sediul la Lexington, în statul Kentucky.
 Universitatea Transilvania din Brașov.

Media 
 Gazeta de Transilvania
 Revista Transilvania, fondată în 1868 - exemplar din 1924
 Transilvania jurnal
 Transilvania L!VE a fost un canal TV regional dedicat exclusiv știrilor din Transilvania. Este înlocuit, de la 1 iulie 2014, de canalul Look Plus.
 Transilvania Look sau, pe scurt: Look TV este un canal de televiziune din aceeași familie cu Transilvania L!VE.
 TTV - canal TV cunoscut în trecut sub numele Transilvania TV

Companii 
 Banca Transilvania, bancă din Cluj-Napoca
 SIF3 Transilvania
 Transilvania Travel, agenție de turism din România
 Transilvania Development, companie hotelieră din Cluj-Napoca
 Transilvania Construcții, companie de construcții din Cluj-Napoca
 Arobs Transilvania Software, companie de IT din România
 Aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Note